Her Spoiled Boy – cortometraggio del 1911 diretto da William F. Haddock
Her Spoiled Boy – cortometraggio del 1912 prodotto dalla Vitagraph Company of America